Municipio de Eddy puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Eddy (condado de Eddy, Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Eddy.
 Municipio de Eddy (condado de Clearwater, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Clearwater.